Ярва:

 Ярва — волость в Эстонии.
 Вайкис, также Ярва — река в Мурманской области России.
 Ярва, Андре (род. 1996) — эстонский футболист.
 Ярва, Ристо (1934—1977) — финский кинематографист.

См. также 
 Ярвамаа
 Ярва-Яани
 Ярв